Ке́йли или Кэли () — английская фамилия.

Персоналии 
 Кейли, Джордж () (1773—1857) — английский изобретатель.
 Кейли, Джордж () (1770—1829) — английский ботаник и исследователь.
 Кэли, Артур () (1821—1895) — английский математик.

Другое 
 Кейли () — шотландский/ирландский праздник и танец.
 Кейли () — хит группы Marillion.

Примечания